Киселица може да се отнася за:

 Киселица или дива ябълка, дърво от семейство Розоцветни;
 Киселица, село в област Кюстендил, България;
 Киселица, село в община Царево село, Северна Македония;
 Киселица, село в община Крива паланка, Северна Македония;
 Киселица, село в община Подгорица, Черна гора.